Dziennik Gazeta Prawna
 Dąbrowa Górnicza Pogoria